«Ференцварош» — угорський футбольний клуб з района Ференцварош міста Будапешт. Клуб був створений у 1899 році та зіграв свій перший матч у 1901 році.

Сезони 
Станом на 15 травня 2022 року.

 Примітки

 Примітка 1: «Ференцварош» виграв Західну групу сезону 1945/46, зігравши 26 матчів (22 перемоги, 1 нічия, 3 поразки), набравши 45 очок і потрапивши до 10 найкращих команд, де посів 5 місце.
 Примітка 2: «Ференцварош» виграв групу B весняного сезону 1970 року та програв «Уйпешту» із загальним рахунком 4–3.
 Примітка 3: позбавлено 2 балів.
 Примітка 4: «Ференцварош» не отримав ліцензії від Федерації футболу Угорщини і був понижений до другого дивізіону.
 Примітка 5: «Ференцварош» був відсторонений від Кубка Угорщини після інцидентів у фіналі Кубка Угорщини 2004/05.
 Примітка 6: «Ференцварош» кваліфікувався до фіналу Кубка Мітропи 1940 року, але його призупинили через події Другої світової війни .

Примітки 

Сезони ФК «Ференцварош»
Ференцварош (футбольний клуб)